Afting ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Günter Afting (* 1942), deutscher Biochemiker